obzor
Horizont (1951.), polumjesečnik za mlade
Horizont (2007.)